Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn 2017/2018 – 21. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiego klubowego unihokeja w Polsce. Sponsorem tytularnym był producent sprzętu sportowego SALMING, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa SALMING Ekstraliga mężczyzn. W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn podzielonych na trzy grupy. W sezonie zasadniczym rozegrane zostało 12 kolejek spotkań w każdej z grup, po których przeprowadzono fazę Play-off.

W sezonie 2017/2018 rozgrywki rozegrano według systemu wprowadzonego w poprzednim sezonie, w którym sezon zasadniczy był podzielony na grupy regionalne. Tytułu mistrzowskiego broniła drużyna MUKS Zielonka, którego nie obroniła, przegrywając w Super Finale z KS Górale Nowy Targ 4:7

Uczestnicy rozgrywek

Stan po sezonie 2016/2017 
Po zakończeniu sezonu 2016/2017 ustalona została ostateczna kolejność w rozgrywkach. Tytuł mistrza Polski wywalczyła drużyna MUKS Zielonka. Do rozgrywek według nowych zasad przystąpiło 12 drużyn. Po dwóch sezonach przerwy do rozgrywek w Ekstralidze powróciła drużyna ULKS Józefina.

Sezon zasadniczy

Grupa A

Grupa B

Grupa C

TOP 5 punktacji kanadyjskiej

Faza Play-off

Mecz o miejsce III

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn

Ekstraliga polska w unihokeju kobiet 2017/2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Polskiego Związku Unihokeja

Pierwszy poziom rozgrywek unihokejowych mężczyzn w Polsce
2017 w polskim sporcie
2018 w polskim sporcie
2017 w unihokeju
2018 w unihokeju